Piotr Konstanty Stadnicki (ok. 1668–1745) –  kasztelan biecki, sądecki i wojnicki
 Piotr Kajetan Stadnicki (?–1791) –  rotmistrz chorągwi 5. Brygady Kawalerii Narodowej